Single Ladies peut faire référence à plusieurs œuvres :

 Single Ladies (Put a Ring on It), une chanson de la chanteuse américaine Beyoncé sortie en 2008 ;
 Single Ladies, une série télévisée américaine diffusée pour la première fois en 2011 ;
 Single Ladies, une chanson du DJ suisse Remady sortie en 2012.